Сергей Владимирович Сниткин (,  — , ) — боец ярославского ОМОНа, прапорщик милиции, Герой Российской Федерации.

Биография 
Окончил среднюю (вечернюю) школу в городе Рыбинске Ярославской области. Одновременно работал фрезеровщиком на заводе приборостроения. Отсюда ушёл служить в армию.

В 1991 году стал милиционером отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции при УВД Ярославской области. Затем — бойцом ярославского ОМОНа. Принимал участие в локализации национального конфликта в Ингушетии и Северной Осетии. Дважды выезжал в Чеченскую республику.

Осенью 1999 года в составе группы ярославского ОМОНа находился в служебной командировке в Дагестане. Участвовал в освобождении от чеченских бандитов и наёмников селений Чабанмахи и Карамахи. Погиб 10 сентября 1999 года.

За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента РФ от 30 декабря 1999 года № 1745 С. В. Сниткину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Похоронен в городе Ярославле на Воинском мемориальном кладбище вместе со своими сослуживцами, Героями Российской Федерации А. А. Селезнёвым и И. Е. Серовым.

Его имя занесено в Книгу памяти УВД Ярославской области, а также в сводную Книгу памяти МВД России «Герои Отечества».

Ссылки 

Персоналии:Рыбинск
Персоналии:Ярославль
Погибшие в боях Второй чеченской войны
Бойцы ОМОНа
Фрезеровщики
Герои Российской Федерации
Похороненные на Воинском мемориальном кладбище Ярославля